Горковское сельское поселение — сельское поселение в России:

Архангельская область
 Горковское сельское поселение — входит в Верхнетоемский район

Ивановская область
 Горковское сельское поселение — входит в Кинешемский район